Hans Liniger – calciatore svizzero, centrocampista
 Karl Max Liniger – esperantista svizzero
 Max Liniger-Goumaz – wrestler colombiana
 Michael Liniger – ex giocatore svizzero di hockey su ghiaccio